Bussow ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bussow (1887–1972), deutscher Politiker (KPD)
 Conrad Bussow (* 1552 oder 1553; † 1617), deutscher Offizier und Abenteurer

Siehe auch:
 Busso
 Busow
 Büssow